Six Years Home — другий студійний альбом італійського пост-хардкор-гурту Hopes Die Last, випущений 4 серпня 2009 року.

Список композицій

Джерела 
 Six Years Home  Allmusic
 Six Years Home  last.fm

Альбоми Hopes Die Last
Англомовні музичні альбоми